Morcelle puede referirse a:
 Morcelle (Becerreá), parroquia y aldea española del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia.
 Morcelle (Villalba), aldea española de la parroquia de Árbol, del municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.